La labellisation peut désigner :

 labellisation, le processus d'attribution d'un label de qualité à un produit ;
 labellisation, une méthode d'étiquetage pour personnaliser un support comme un CD.